Dikasterium bezeichnet
 einen altgriechischen Gerichtshof
 die Zentralbehörden der römischen Kurie, siehe Dikasterium
  weltliche Zentralbehörden, in Koblenz-Ehrenbreitstein und Detmold erinnern daran noch heute die Dikasterialgebäude
 die Abteilungen einer Verwaltung in der Schweiz
 ein allgemeines Richterkollegium, auch Dicasterium oder Spruchgericht genannt, in früheren deutschen Ländern

Siehe auch: